La Misère du monde, un livre de sociologie, écrit sous la direction de Pierre Bourdieu.
 La pauvreté dans le monde.
 Une citation célèbre de Michel Rocard fait référence à la « misère du monde ».